Bălănești se poate referi la:

Localități din România 
 :
 Bălănești, Neamț, localitate în județul Neamț, România

 :
 Bălănești, Buzău, localitate în județul Buzău, România
 Bălănești, Dâmbovița, localitate în județul Dâmbovița, România
 Bălănești, Olt, localitate în județul Olt, România
 Bălănești, Vrancea, localitate în județul Vrancea, România

 :
 Bălănești, Gorj, localitate în județul Gorj, România, în comuna cu același nume

Localități din Republica Moldova 
 Bălănești - localitate în raionul Nisporeni

Alte forme compuse sau înrudite 
 Dealul Bălănești - cel mai înalt vârf din Republica Moldova

Vezi și
 Bălăneasa, Bacău, localitate în județul Bacău, România
 Bălan (dezambiguizare)
 Băleni (dezambiguizare)

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave